Пётр Петрович Скороспелов (род. ) — российский государственный деятель, директор РГАСПИ (с 2020 года).

Биография 
Родился .

В 1990 году — окончил МГУ по специальности «Историк», после чего работал там же до 1994 года.

С 1994 по 2012 годы — работал в Администрации Президента Российской Федерации: помощник Секретаря Совета Безопасности, заместитель начальника Территориального (Главного территориального) управления Президента Российской Федерации, начальник Управления Президента по обеспечению деятельности Государственного Совета.

В 2008 году — присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса.

С 2012 по 2014 годы — исполнительный директор фонда «Русский мир».

С 2014 по 2020 годы — директор Департамента культуры Правительства Российской Федерации, занимался вопросами развития архивной отрасли Российской Федерации.

С 2020 года — директор Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

Награды 
 Орден Дружбы (2008)
 Орден Почёта (2005)
 Орден Александра Невского (2017)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012)
 Почётная Грамота Президента Российской Федерации (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 

Директора РГАСПИ
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса